277 км, 277-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

 277 км — платформа, Приднепровская железная дорога, Днепропетровская область. Код 459116.
 277 км, ОП Ост. пункт 277 км — станция, остановочный пункт, Казахстанская железная дорога. Код 713384.